Píties () és el nom dels personatges següents:
 Píties d'Assos, biòloga de l'antiga Grècia
 Píties (filla d'Aristòtil)